Beacon Hill kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Beacon Hill (kulle i Antarktis),

Hongkong 

 Beacon Hill (berg i Hongkong),

Kanada 

 Beacon Hill Park, Victoria, British Columbia,

USA 

 Beacon Hill, stadsdel, Boston, Massachusetts, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar